Raoul de Presles était le nom porté par
 Raoul de Presles, légiste au , conseiller du roi Philippe IV le Bel
 Raoul de Presles, théologien, conseiller du roi Charles V de France et fils naturel du précédent